Radioactive Man (Marvel), een fictieve superheld van “Marvel Comics”.
 Radioactive Man (The Simpsons), een fictieve superheld uit de animatieserie “The Simpson” en een stipreeks van “Bongo Comics”.
 Radioactive Man (aflevering), een aflevering van de animatieserie The Simpsons.